Ива́н Его́рович Его́ров:
 Егоров, Иван Егорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 10154; 8 сентября 1859.
 Егоров, Иван Егорович (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Иван Егорович (1888—1918) — российский революционер, деятель советских спецслужб.